Cisco Certified Security Professional
Commission du contentieux du stationnement payant